Shelly steht für:

 Shelly, weiblicher Vorname sowie Familienname
 Shelly (Marke), IoT-Geräte 

Siehe auch:

 Shelley